La Supercoupe d'Allemagne 1993 () est la septième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  au Ulrich-Haberland-Stadion de Leverkusen devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Werder Brême aux dépens du club local, le Bayer Leverkusen.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 1993 sur www.footballdatabase.eu

1993
Face-à-face du Bayer Leverkusen
Face-à-face du Werder Brême
Football en Allemagne en 1993
Sport en août 1993